Национальный чемпионат I 1913/1914 () — 13-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1913/1914
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1913 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1914 году